12-й Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 20 лет) проходил в турецком Самсуне в 2013 году. Чемпионом Европы в третий раз подряд стала сборная Испании.

Квалификация

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 4 в каждой. По результатам однокруговых турниров по 3 лучшие команды выходят в основной раунд. Сборные, занявшие в группах 4-е места, разыгрывают между собой в двухкруговом турнире места с 13-го по 16-е (группа G). Во втором этапе сборные разбиваются на две шестёрки и играют с теми соперниками, с которыми не встречались на предварительном этапе; при этом очки, набранные в матчах со сборными, игравшими ранее в одной группе, учитываются.

По 4 команды из групп E и F второго этапа выходят в 1/4 финала и разыгрывают медали чемпионата. Команды, занявшие в группах E и F 5—6-е места, проводят стыковые классификационные матчи.

Первый этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Группа G (за 13 — 16-е места)

Второй этап

Группа E

Группа E

Матчи за 9 — 16-е места

Матчи за 13 — 16-е места

Матч за 15-е места

Матч за 13-е места

Матчи за 9 — 12-е места

Матч за 11-е места

Матч за 9-е места

Игры плей-офф

Матчи 1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Франческа Дотто
  Олчай Чакир
  Асту Ндур
  Инмакулада Санагеро
  Артемис Спану

Итоговое положение 

 4. 
 5. 

 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14. 
 15.  — вылет в дивизион В
 16.  — вылет в дивизион В

Лидеры Чемпионата

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2013 (девушки до 18 лет)
 Чемпионат Европы по баскетболу 2013 (девушки до 16 лет)
 Чемпионат мира по баскетболу 2013 (девушки до 19 лет)

Примечания

Ссылки 
Расписание турнира на оф.сайте ФИБА-Европа

2013
2013 год в баскетболе
Июль 2013 года
Спорт в Турции в 2013 году
Международные соревнования по баскетболу в Турции
Баскетбол
Чемпионаты Европы в Турции